Пуарсон, Брюн (род. 1982) — французская общественная активистка и политик.
 Пуарсон, Жан-Батист (1761—1831) — французский инженер-географ и картограф.
 Пуарсон, Огюст Симон Жан (Poirson, Auguste Simon Jean; 1795—1871) — французский историк.